Kramsztyk ist der Familienname folgender Personen:

 Izaak Kramsztyk (1814–1889), Warschauer Rabbiner, Prediger, Jurist, Journalist und polnischer Patriot
 Roman Kramsztyk (1885–1942), polnischer Maler jüdischer Herkunft, Enkel von Izaak Kramsztyk